Первый дивизион 1989 () — 76-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1989 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1989 на сайте rsssf.com 

1990
Дания
Спорт в Дании в 1989 году